Вељко Петровић може бити:

Вељко Петровић (хајдук)
Вељко Петровић (књижевник)